Ravsted (plaats), plaats in Denemarken
 Ravsted (parochie), parochie in Denemarken